Андрей Фёдорович Квитка (25.11.1774 — 06.04.1844) — российский государственный деятель, псковский губернатор, тайный советник. Из дворян Харьковской губернии (см. Квитки). Брат писателя Г. Ф. Квитка-Основьяненко.

Военная служба 
 В 1785 году записан унтер-офицером в лейб-гвардии Преображенский полк;
 1 января 1793 года — ротмистр в легкоконном полку;
 9 мая 1793 года переведён секунд-майором в Нежинский карабинерный полк;
 6 июля 1796 года произведён в премьер-майоры;
 20 сентября 1796 года уволен от службы.

Гражданская и военная служба 
 01.01.1805 — судья Харьковского уездного суда;
 26.12.1806 — Харьковский уездный начальник ополчения;
 04.08.1807 — бригадный командир;
 06.12.1807 — уволен из Ополчения с награждением мундиром и золотой медалью;
 01.01.1808 — избран Харьковским уездным предводителем дворянства;
 10.05.1808 — избран Харьковским губернским предводителем дворянства;
 13.06.1808 — произведён в полковники; в 1811 и 1813 годах  переизбирался в губернские предводители.

Гражданская служба 
 13.07.1814 —  пожалован в коллежские советники;
 11.12.1816 —  переизбран в губернские предводители;
 13.07.1818 — статский советник;
 26.09.1819  — переизбран в губернские предводители;
 26.09.1822  — переизбран в губернские предводители; 03.06.1823 г. получил Высочайшее благоволение за труды по открытию Харьковского кадетского корпуса;
 26.09.1825 — в седьмой раз подряд избран в губернские предводители; 22.08.1826 г. — присутствовал на коронации;
 12.09.1826 — назначен Псковским гражданским губернатором;
 29.10.1827 — действительный статский советник; 19.12.1828  — объявлено Высочайшее благоволение;
 04.01.1830 — по прошению уволен от должности;
 01.01.1832 — в восьмой раз избран в Харьковские губернские предводители дворянства; 
07.06.1834 — избран почётным членом Харьковского университета;
 05.10.1834 — переизбран в губернские предводители;
 11 февраля 1835 — пожалован в звание сенатора;
 1836 — произведён в тайные советники.

4 февраля 1837 вышел в отставку. Умер 06.04.1844 г., похоронен под Предтеченской церковью в селе Основа Харьковского уезда.

Семья и дети 
Жена: Бердяева Елизавета Николаевна, дочь генерал-лейтенанта Н. М. Бердяева. Дети:
 Мария Андреевна. Родилась в 1811году.
 Валериан Андреевич Квитко (укр, Квітка) (06.03.1812— 28.03.1871).

Награды 
 15.10.1817 — орден Св. Анны 2-й степени;
 14.03.1819 — орден Св. Владимира 4-й степени;
 13.04.1822 — орден Св. Владимира 3-й степени;
 22.08.1837 — Знак «XXXV лет беспорочной службы» на Андреевской ленте.

Земельные владения 
После уступки братом Григорием — единоличный владелец села Основа. В 1837 г. за ним состояло 600 душ крепостных крестьян в Харьковском уезде и 200 душ крестьян, переведённых из Харьковской губернии на приобретенную пустую землю (1800 десятин) в Павлоградском уезде Екатеринославской губернии.

Литература 
Псковская энциклопедия, 903—2007 / Гл. ред. А. И. Лобачёв. — 2-е изд., доп. — Псков: Псков. энцикл., 2007. — 996 с.: ил.
Псковские губернаторы: история власти в лицах / Ком. по средствам массовой информации Псков. обл. и др.; [сост. Е. Г. Кисилёва]. — Псков: б. и., 2001. Вып. 1. — 63 с. — С. 38

Ссылки 
 Андрей Фёдорович Квитка

Псковские губернаторы
Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Харьковские губернские предводители дворянства